Родниковское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Краснодарский край 
 Родниковское сельское поселение — входит в Белореченский район
 Родниковское сельское поселение — входит в Курганинский район

Крым 
 Родниковское сельское поселение — входит в Симферопольский район

Пермский край 
 Родниковское сельское поселение — входит в Соликамский район

Ростовская область 
 Родниковское сельское поселение — входит в Кагальницкий район

Челябинская область 
 Родниковское сельское поселение — входит в Троицкий район